Marlot (landgoed), een landgoed in Den Haag
 Marlot (buurt in Den Haag), een wijk in Den Haag
 David van Marlot, een edelman
 Marlot Meddens, voormalig tennisspeelster